Kosinowo peut désigner en Pologne :
 Kosinowo, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kosinowo, village du powiat de Włocławek, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kosinowo, village du powiat de Trzebnica, dans la voïvodie de Basse-Silésie